Садовские из Слоупна — чешский дворянский род.

Известные представители 

 Богуслав Садовский
 Адам Садовский (умер 1557 году), сын Богуслава
 Пётр Садовский из Слоупны построил замок в Сокольницах в 1560 году.
 Иржи Садовский из Слоупны (умер около 1641 года) — был чешским братским дворянином, гетманом Градецкого края. Часть его имущества была конфискована за участие в чешском восстании после битвы на Белой горе. В своем замке в Билой Тремешне он предоставил приют Я. А. Коменскому, с которым он уехал в польский Лешно в начале 1628 года.
Первая жена Ева родилась в 1595 году у Йохима III Мальтцзан — Милича (Joachim III von Maltzan — Militsch) и Евы Мальтзан — Милич (Eva von Maltzan — Militsch) (урожденной Попеловой из Лобковиц (Popelova z Lobkowicz)).

Его второй женой была Эстер, рожденная от Вчиника и Тетова; она прожила с ним 5 лет, была бездетна, воспитывала своих пасынков. Его сын Вацлав Фердинанд стал генералом шведской армии .

Садовский Вацлав Фердинанд в литературе 

В романе польского писателя Генрика Сенкевича  "Потоп" , в котором речь идет об освободительной борьбе польского народа против шведских захватчиков, есть упоминание о чехе, полковнике шведской армии и лютеранине Садовском.

См. также 
 Садовские (актёрская династия)
 Садовские (герба Любич)
 Садовские (герба Наленч)

Примечания

Литература 
 Dr. Joseph Alexander Freiherrn Von Helfert. Mittheilungen der K.K. Central-Commission zur Erforschung und Erhaltung der Kunst - Histirischen Denkmale C. — 29.

Ссылки 
 

Дворянские роды по алфавиту
Дворянство Чехии